Мировая группа является самой высокой ступенью Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы, где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый круг

Испания — Швейцария

Франция — Германия

Россия — Индия

Швеция — Аргентина

Хорватия — Эквадор

Сербия — США

Чили — Израиль

Бельгия — Чехия

Четвертьфинал

Франция — Испания

Россия — Аргентина

Хорватия — Сербия

Чили — Чехия

Полуфинал

Франция — Аргентина

Сербия — Чехия

Финал

Сербия — Франция

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1